

Математика 
 Число 1039 называется дуодециллион.
39 — двузначное составное, нечётное число.

Число 39 одновременно является суммой подряд идущих простых чисел и произведением первого и последнего слагаемых в этой сумме:
 39 = 3 + 5 + 7 + 11 + 13 = .
Иначе говоря, 39 — составное число, равное сумме всех простых чисел от наименьшего до наибольшего своего простого делителя. Первое число с этим свойством — :
 10 = 2 + 3 + 5 = ,
а после 39 есть лишь два подобных числа, ме́ньших миллиарда:  и . В десятичной записи следующего числа 13 цифр.

Не зная об этом свойстве числа 39, Дэвид Уэллс в первом издании своей книги назвал 39 «наименьшим неинтересным числом»:

Во втором издании этот «титул» перешёл к числу .

Число, полученное конкатенацией непростых чисел от 1 до 39, является наименьшим простым числом, полученным таким способом:
 1468910121415161820212224252627283032333435363839

Число 39 —
 наименьшее число, которое можно разбить на три слагаемых тремя способами так, что во всех трёх случаях произведение слагаемых будет одним и тем же (39=4+15+20 и 4×15×20=1200; 39=5+10+24 и 5×10×24=1200; 39=6+8+25 и 6×8×25=1200),
 наименьшее число, которое можно разбить на три разных простых слагаемых шестью способами (39 = 3+5+31 = 3+7+29 = 3+13+23 = 3+17+19 = 5+11+23 = 7+13+19),
 наименьшее число, которое нельзя получить из первых четырёх простых чисел (2, 3, 5 и 7), используя только четыре арифметические операции и возведение в степень,
 наибольшее число, в римской записи которого столько же символов, сколько в римской записи его квадрата:
 39 = XXXIX,
  =  = MDXXI,
 наименьшее число, сумма цифр которого больше суммы цифр его квадрата:
 3 + 9 = 12,
 1 + 5 + 2 + 1 = 9,
 и наименьшее число с мультипликативной персистентностью () 3:
  = ,
  = ,
  = .

Наука 
 Атомный номер иттрия

В Библии 
 39 книг содержит первая по времени создания часть Библии (Ветхий Завет).
 39 ударов, с формулировкой «по сорок ударов без одного» — такое наказание от Иудеев 5 раз получал Апостол Павел за проповедь Евангелия Иисуса Христа согласно Второму посланию Коринфянам

В других областях 
 39 год; 39 год до н. э., 1939 год
 ASCII-код символа «'»
 39 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Калининградской области
 Количество ракет «Скад», которые были выпущены Ираком по Израилю во время войны в Персидском заливе в 1991 году
 С высоты 39 км (и 450 м) в октябре 2012 года австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом, впервые в истории преодолев сверхзвуковой барьер без технических приспособлений (в свободном падении).

См. также 
 «Тридевятое царство» — в русском фольклоре (сказках)
 «Тридцать девять ступеней» — художественный фильм Альфреда Хичкока
 «Дело № 39» — художественный фильм Кристиана Альварта
 39 год — статья о годе
 '39 — песня британской рок-группы Queen
 «39 ключей» — межавторский цикл приключенческих романов
 Боязнь числа 39 — распространённое в Афганистане неприятие этого числа и его ассоциация с проституцией

Примечания